Marie Curie steht für:
 Marie Curie (1867–1934), polnisch-französische Physikerin und Nobelpreisträgerin für Physik und Chemie

Marie Curie ist der Titel folgender Filme:
 Marie Curie (Film)
 Marie Curie – Elemente des Lebens
 Marie Curie – Forscherin mit Leidenschaft

Marie Curie ist Namensgeberin verschiedener Schulen:
 Marie-Curie-Schule
 Marie-Curie-Gymnasium

Siehe auch:
 Pierre et Marie Curie
 Madame Curie, Spielfilm, Regie Mervyn LeRoy, USA 1943